Une vente privée est un mode de vente par lequel les produits sont vendus avec de fortes réductions pouvant atteindre -70 %. 
 vente-privee.com est une société française qui a développé un concept spécifique de vente évènementielle sur Internet.